Кипари́сов — русская фамилия.

Известные носители:
 Кипарисов, Александр Фёдорович (1856—?) — инженер-путеец, строитель Уссурийской железной дороги.
 Кипарисов, Борис Александрович (1935—2005) — советский и российский кино- и телеоператор.
 Кипарисов, Василий Фёдорович (1849—1899) — профессор Московской духовной академии.
 Кипарисов, Леонид Георгиевич (род. 1964) — российский живописец и график.
 Кипарисов, Пётр Гаврилович (1928—1987) — российский советский живописец и педагог.
 Кипарисов, Сергей Сергеевич (1924—1992) — химик и металлург, профессор. Разработал способы получения дисперсно-упрочнённых сплавов титана, циркония, ниобия, тантала и молибдена. Лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Кипарисов, Фёдор Васильевич (1886—1936) — советский филолог и археолог.

См. также 
 Кипарисово